Ledenice – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Novi Vinodolski
 Ledenice – wieś w Czarnogórze, w gminie Kotor
 Ledenice – miasteczko i gmina w Czechach, w powiecie Czeskie Budziejowice, w kraju południowoczeskim

 Donje Ledenice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Pelagićevo
 Gornje Ledenice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Gradačac
 Donje Ledenice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Gradačac
 Gornje Ledenice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Pelagićevo